Vytrvalostní závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2016 se konal ve středu 9. března jako v pořadí třetí ženský závod biatlonu v lyžařském středisku v Holmenkollenu. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 13:00 hodin středoevropského času, když byl závod kvůli očekávané husté mlze přesunut z původního času v 15:30. Závodu se zúčastnilo celkem 94 závodnic.

Obhájkyní prvenství byla ruská závodnice Jekatěrina Jurlovová, jež si oproti předchozímu šampionátu pohoršila na jedenácté místo.

Svou už čtvrtou medaili na šampionátu získala Francouzka Marie Dorinová Habertová, která se v cíli vměstnala před svoji krajanku Anaïs Bescondovou, když obě v závodě chybovala až na poslední položce. Bronz získala i přes dva omyly na střelnici Laura Dahlmeierová z Německa.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2016